Gilles Dewaele (Knokke, 13 februari 1996) is een Belgisch voetballer die als verdediger speelt. Hij speelt bij Standard Luik.

Clubcarrière 

Dewaele kon in het seizoen 2013-14 doorstromen vanuit de jeugdopleiding van Cercle Brugge naar het A-team. Hij debuteerde op 25 oktober 2013 op de 12e speeldag in de Jupiler Pro League. Cercle speelde 1-1 gelijk op het veld van AA Gent. Dewaele viel na 76 minuten in voor Tim Smolders. In augustus 2017 tekende hij een driejarig contract bij KVC Westerlo.

Op 20 maart 2020 werd bekend dat de verdediger een contract had getekend voor drie seizoenen bij KV Kortrijk om vanaf seizoen 2020-2021 de verdediging te versterken. Hij debuteerde op 9 augustus 2020 in de basis voor de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren. Dewaele wist in zijn eerste seizoen direct uit te groeien tot een onbetwiste basispion in de Kortrijkse basiself, in 30 wedstrijden was hij goed voor 3 doelpunten.

Clubstatistieken

Bijgewerkt op 2 augustus 2021.

Zie ook 
 Lijst van spelers van Cercle Brugge
 Lijst van spelers van KV Kortrijk

Belgisch voetballer